Het ATP-toernooi van Rotterdam 2021, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, was de 49e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 1 tot en met 7 maart 2021 in het evenementencomplex Rotterdam Ahoy. Door de coronapandemie werd het toernooi 3 weken later dan normaal gespeeld.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2021
Rotterdam